Бетані Маттек-Сендс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але Маттек-Сендс вирішила того року не брати участі. Мірза грала в парі з Мартіною Хінгіс і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши пару Каролін Гарсія і Крістіна Младенович з рахунком 1–6, 7–5, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

жінки, парний розряд